Teemu Summanen (ur. 14 listopada 1974) – fiński kombinator norweski i skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura. Olimpijczyk (1992), medalista mistrzostw świata juniorów (1992) oraz zimowej uniwersjady (2001).

Przebieg kariery

Skoki narciarskie 
W marcu 1994 zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 36. miejsce w Rovaniemi. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył rok później, za zajęcie 24. lokaty w Ruce. W lutym 2001 wystartował na zimowej uniwersjadzie, gdzie zajął 5. miejsce na skoczni normalnej, 11. na dużej, a w konkursie drużynowym zdobył z reprezentacją Finlandii brązowy medal. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni startował w grudniu 2005, zajmując 11. i 15. miejsce w konkursach FIS Cupu w Kuopio.

Osiągnięcia – kombinacja norweska

Igrzyska Olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Osiągnięcia – skoki narciarskie

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Summanena na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Fińscy kombinatorzy norwescy
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Urodzeni w 1974